Vezza  – torrente in provincia di Lucca
 Vezza d'Alba  – comune italiano in provincia di Cuneo
 Vezza d'Oglio  – comune italiano in provincia di Brescia